Trettenbach ist ein geographischer Name:
 Trettenbach (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen auf der Gemeindegrenze von Missen-Wilhams zu Markt Weitnau, beide im Landkreis Oberallgäu, Bayern

Trettenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Trettenbach (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Martin Trettenbach (1891–1971), bayerischer Verwaltungsdirektor und Politiker (BVP/CSU), Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung und MdL